Christy Grimshaw – calciatrice scozzese
 Liam Grimshaw – calciatore inglese
 Nicholas Grimshaw – architetto britannico
 Walter Grimshaw – compositore di scacchi britannico
 Woody Grimshaw – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense